Das Dameneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1938 war ein Tenniswettbewerb in Toronto.

Ergebnisse 
Es nahmen nur Kanadierinnen teil. In der Vorrunde gewann J. Merrill gegen Doris Ell mit 3:6, 6:1, 6:2 und B. Chubbock gegen Mrs. Bartels mit 6:8, 7:5, 6:4.

Quelle 
 The Montreal Gazette (auf news.google.com/newspapers), Ausgaben vom 1. bis 6. August 1938, sowie The Daily Colonist (auf archive.org), Ausgabe vom 7. August 1938

Tennisturnier in Toronto
Tennisturnier 1938